La coupe de Catalogne de water-polo féminin,
 la coupe de Catalogne de water-polo masculin.

Voir aussi 
 Le water-polo en Catalogne.